Safi se poate referi la

 Safi, oraș în Maroc
 Safi Airways, linie aeriană din Afganistan
 Safi al Persiei, șah al Iranului
 Safi, sat în Malta
 Clanul Safi, trib afgan
 SAFI, afacere care a păgubit mii de români

Toponime